

Toponymes

Australie 

 , hameau de la zone d'administration locale de la vallée de Yass en Nouvelle-Galles du Sud;

Canada 
 Sutton, ville québécoise dans la région administrative de la Estrie;
 Mont Sutton, un mont de la région des Cantons de l'Est, au Québec.
 Rivière Sutton, un cours d'eau coulant au Québec dans Sutton et Abercorn; et au Vermont dans Richford (Vermont) où elle rejoint la rivière Missisquoi.

États-Unis 
 Sutton-Alpine, ville d'Alaska dans le Borough de Matanuska-Susitna ;
 Sutton, une localité du Dakota du Nord ;
 Sutton, une ville dans le Massachusetts ;
 Sutton, ville du Nebraska ;
 Sutton, ville du New Hampshire ;
 Sutton, ville du Vermont ;
 Sutton, ville de Virginie-Occidentale.

Irlande 
 Sutton, ville de la banlieue de Dublin :

Nouvelle-Zélande 
 Sutton, localité située dans la partie sud de l’Île du Sud.

Royaume-Uni 
 Sutton, borough londonien contenant la ville de Sutton ;
 Sutton, ville principale du borough londonien de Sutton ;
 Sutton, localité du comté de Cheshire ;
 Sutton, nom ancien pour Plymouth, cité de Devon ;
 Sutton, un village du Central Bedfordshire ;
 Sutton cum Duckmanton, une paroisse civile du Derbyshire, incluant notamment le village de Sutton Scarsdale et le hameau de Sutton Spring Wood
 Sutton, un village situé dans le Kent ;
 Sutton, un village située dans le Peterborough ;
 Sutton, un village du Suffolk.

 Sutton Bonington, un village du Nottinghamshire.
 Sutton-on-Sea, un village du Lincolnshire, dans la paroisse civile de Mablethorpe and Sutton.

Patronyme 

 Antony Cyril Sutton (1925-2002), économiste, historien et écrivain britannique.
 Brett Sutton (1960-), entraineur de triathlon australien ;
 
 Carol Sutton (1933-1985), journaliste américaine ;
 Carol Sutton (1944-2020), actrice américaine ;
 Chris Sutton (1973-), joueur de football anglais ;
 Christopher Sutton (1984-), coureur cycliste australien ;
 Courtland Sutton (1995-), joueur américain de football américain ;
 Dominique Sutton (1986-), joueur de basket-ball américain ;
 Don Sutton (1945-2021), joueur de baseball américain ;
 
 Frank Sutton (?-1944), mercenaire britannique ;
 Frank Sutton (1923-1974), acteur américain ;
 Gary Sutton (1955-), coureur cycliste australien ;
 George Miksch Sutton (1898–1982), ornithologue américain ;
 Grady Sutton (1906-1995), acteur américain ;
 Graham Sutton (1972-), musicien britannique ;
 Graham Sutton (1903-1977), météorologue et mathématicien britannique ;
 Greg Sutton (1977-), joueur de football canadien ;
 Joachim Sutton (1995-), rameur danois ;
  ;
 Krista Sutton (1970-), actrice canadienne ;
 Mark Sutton (1971-2013), cascadeur britannique ;
 Maurice Sutton (1989-), joueur américain de basket-ball ;
 Nina Sutton (1979-), journaliste française ;
 Peter Sutton (1943-2008), ingénieur du son britannique ;
 Priscilla Sutton (1979-), artiste australienne ;
  ;
 Shane Sutton (1957-), coureur cycliste australien ;
 Thomas Sutton (1818-1875), photographe anglais ;
 Valerie Sutton (1951-), danseuse et pédagogue américaine, inventrice du SignWriting ;
 Walter Sutton (1877-1916), médecin et généticien américain.

Dans la fiction 
 Alice Sutton, personnage de fiction du film Complots interprété par Julia Roberts.

Autres
 Éditions Alan Sutton
 , établissement horticole britannique

Notes et références 

Patronyme anglais